Pentodon (botanica) – genere di piante della famiglia delle Rubiacee

Pentodon (zoologia) – genere di coleotteri della famiglia degli Scarabeidi